Wongo désigne notamment :
 les Wongo, un peuple d'Afrique centrale
 le wongo, leur langue
 Wongo, un chef de village wangi qui s'opposa à l'administration coloniale
 Wongosport, un club de football gabonais.